Соски:

 Сосок (грудной сосок) — наружная часть молочной железы у млекопитающих
 Соска — предмет, предназначенный для удовлетворения сосательного рефлекса и/или кормления
 Соски, Андраш (1889—?) — венгерский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.